Кубок УЕФА 1999/2000 — 29-й розыгрыш Кубка УЕФА, победителем которого стал турецкий «Галатасарай», обыгравший в финале по пенальти «Арсенал» (Лондон). Основное и дополнительное время финала завершились безрезультатно, игра перешла в серию пенальти, победную точку в которой поставил Георге Попеску. «Галатасарай» стал первой командой, не проигравшей в розыгрыше ни одного матча.

 клубов «Галатасарай» и «Лидс Юнайтед», а также  с участием «Галатасарая» и лондонского «Арсенала» ознаменовались массовыми беспорядками с участием турецких и английских футбольных фанатов. После беспорядков, состоявшихся по ходу первого полуфинального матча, болельщикам «Галатасарая» запретили посещать ответный матч; после беспорядков в финале УЕФА пригрозила дисквалификацией всем клубам и национальным сборным Англии и Турции, если подобные инциденты ещё раз произойдут.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Кубке УЕФА 1999/2000 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1993/1994 до сезона 1997/1998 включительно.

Участники 
В розыгрыше Кубка УЕФА 1999/2000 приняли участие 142 команды из 49 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 1997/1998:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 8 (Португалия и Греция): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 9 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 21: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 22 по 49: 2 команды (по 1 команде от Лихтенштейна и Андорры)
 3 победителя Кубка Интертото 1999
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 1999/2000
 8 клубов, занявших третьи места в первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 1999/2000

Квалификационный раунд
 76 клубов, представляющих ассоциации 9-49 мест
Первый раунд
 38 клубов, победивших в квалификационном раунде
 39 клубов, представляющих ассоциации 1-21 мест
 3 победителя Кубка Интертото 1999
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 1999/2000
Второй раунд
 48 клубов, победивших в первом раунде
Третий раунд
 24 клуба, победивших во втором раунде
 8 клубов, занявших третьи места на первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 1999/2000
Четвёртый раунд
 16 команд, победивших в третьем раунде
Плей-офф
 8 команд, победивших в четвёртом раунде, играют четвертьфиналы, полуфиналы и финал

Список участников 
В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 ОК: обладатели национального кубка
 ФК: финалисты национального кубка
 ОКЛ: обладатели кубка Лиги
 н-ый: место в национальном чемпионате
 ПО: победители плей-офф национального чемпионата
 ФП: Фейр-плей
 ИТ: победители Кубка Интертото
 ЛЧ: перешедшие из Лиги чемпионов
 1ГЭ: занявшие третьи места на групповом этапе
 О-3: проигравшие в третьем квалиффикационном раунде

Квалификационный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвёртый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1999/2000 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1999/2000 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1999/2000 на сайте RSSSF

Сезон 1999/00
Футбол в Европе в 1999 году
Футбол в Европе в 2000 году